Singeisen ist der Familienname von

 Fred Singeisen (1909–1982), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Verena Singeisen, Schweizer Politikerin (GFL)

Siehe auch:
 Singisen